Blind puede referirse a:

Personas 
 Blind Willie Johnson (1897-1945) cantante y guitarrista estadounidense.
 Blind Blake, Arthur Blake, (1893 - 1933), cantante y guitarrista estadounidense de blues.
 Blind Boy Fuller, Fulton Allen, (1907 - 1941), guitarrista y cantante estadounidense de blues.
 Blind Willie McTell, Willie Samuel McTell, (1898 - 1959), guitarrista y cantante de blues de Estados Unidos.
 Danny Blind, Dirk Franciscus Blind, exfutbolista y entrenador de Países Bajos.
 Daley Blind, futbolista holandés del Bayern de Múnich.

Música 
Grupos.
 Blind, banda alemana de rock.
 Blind Date, grupo alemán de música pop.
 Blind Faith, grupo británico de blues.
 Blind Guardian, grupo alemán de heavy metal.
 Blind HoЯses, banda de música heavy metal de México.
 Blind Lemon Jefferson, (1893 – 1929), cantante y guitarrista estadounidense de blues rural.
 Blind Melon, banda de rock alternativo en California.
 The Blind Boys of Alabama, grupo de gospel de Estados Unidos.

Álbumes y sencillos.
 «Blind», sencillo del álbum Korn del grupo Korn.
 «Blind», sencillo del álbum Lifehouse de la banda Lifehouse.
 Blind, sencillo del álbum Meds de Placebo.
 Blind Faith, álbum debut del grupo británico de blues Blind Faith.
 Blind Melon, álbum debut de la banda Blind Melon.
 «Blind Willie McTell», canción de Bob Dylan.

Miscelánea 
 Blind SQL injection, en seguridad informática, técnica de ataque que utiliza inyección SQL.
 The Blind Man, revista artística de 1917.
 Blind Ambition, tercer episodio de la 4ª temporada de la serie estadounidense Padre de familia.